Peretani – abitanti di Pereta
Peretani – abitanti di Pereto